Джорджія Бордіньйон (;  28 квітня 1993) — італійська важкоатлетка, срібна призерка Олімпійських ігор 2020 року.

Результати

Посилання 
 Джорджія Бордіньйон  на сайті IWF

Італійські важкоатлети
Італійські срібні олімпійські медалісти
Срібні призери літніх Олімпійських ігор 2020
Важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2016
Важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2020